Paul Smith
 Paul Smith (1906–1985) amerikai filmzeneszerző
 Paul Smith (1922–2013) amerikai jazz zongorista
 Paul Smith (1946) brit divattervező
 Paul Smith (1953) amerikai képregényrajzoló
 Paul Smith (1955) brit autóversenyző
 Paul Smith (1971) angol labdarúgó (Gillingham FC, Brentford)
 Paul Smith (1979) angol énekes, dalszerző (Maxïmo Park)
 Paul Smith (1979) angol labdarúgó, kapus (Nottingham Forest)
hasonló nevűek
 Paul Ridgeway Smith (1957) új-zélandi labdarúgó-játékvezető